Loděnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Loděnice, comune del distretto di Beroun, in Boemia Centrale
Loděnice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale